Czybulken ist ein deutscher Ortsname:
 Czybulken, 1938 bis 1945 Richtenfeld, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Cybulki, Ort im Powiat Giżycko, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Czybulken, Kreis Lyck, Ostpreußen, ab 1945: Cybulki, untergegangener Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen